Le terme ligne F est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne F du métro de Buenos Aires
 Ligne F du métro de New York

Tramway 
 Ancienne ligne F du tramway vicinal de Bruxelles
 Ancienne ligne F du tramway de Lille ;
 Ligne F du tramway de Strasbourg

Voir aussi 
  

F